Glinn est un homonyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1925-2008), photographe professionnel américain

Personnage fictif
Glinn, général cardassien dans Star Trek

Voir aussi
, organisation de promotion de la langue irlandaise
Glinne, village du voïvodie des Basses-Carpates en Pologne